Femme fatale (Femme Fatale) je v původním smyslu označení archetypálního charakteru v literatuře a umění. K dalším významům patří:

v hudbě
 La Femme Fatale  – píseň kapely XIII. století
 Femme Fatale (kanadská hudební skupina) – kanadská hudební skupina založená jako vedlejší projekt Jesse F. Keelera
 Femme Fatale (americká hudební skupina) – americká hardrocková hudební skupina
 Femme Fatale (album, americká hudební skupina) – studiové album stejnojmenné americké hudební skupiny 
 Femme Fatale (album, Britney Spears) – studiové album Britney Spears vydané v roce 2011
 Femme Fatale (píseň) – píseň kapely The Velvet Underground
 Femme Fatale – píseň s níž vystoupila kyperská zástupkyně Evdokia Kadi na Eurovision Song Contest 2008

v dalších oblastech
 Femme Fatale (film, 1991) – americký film z roku 1991 v hlavní roli s Billy Zanem
 Femme Fatale (film, 1993) – britský televizní film z roku 1993 
 Femme Fatale (film, 2002) – francouzský film z roku 2002 v hlavní roli s Rebeccou Romijnovou
 Osudová žena (film), ve franc. originále La femme fatale – francouzský film z roku 1945 v hlavní roli s Claire Coussolovou
 Femme Fatales – komiks vydávaný americkým vydavatelstvím Marvel Comics
 Femme Fatales (časopis) – americký pánský časopis